Austrian Open 2010 — профессионально-любительский пригласительный снукерный турнир, который проходил с 20 по 24 мая 2010 года в городе Вельс, Австрия. Начиная с 1/16 финала матчи проводились в Rotax-Halle.

Победителем турнира стал Джадд Трамп, переигравший в финале чемпиона мира 2010 года, Нила Робертсона, со счётом 6:4.

Формат турнира 

На турнир заявилось изначально 132 игрока, среди которых 24 представителя мэйн-тура. Все они были разбиты на 22 группы по 6 человек в каждой, где сыграли по одной игре каждый с каждым. В результате занявшие первые 3 места в группах (кроме двоих, занявших третье место, но имеющих наихудшую разность выигранных и проигранных фреймов) вышли в плей-офф. Как и ожидалось, все представители мэйн-тура не только заняли самые верхние места в группах, но и дружно прошли 1/32 финала. Все матчи вплоть до 1/4 финала игрались до 3 побед. 1/4 — до 4 побед, 1/2 — до 5 побед, финал — до 6 побед.

Призовой фонд 

Победитель: € 6 000
Финалист: € 3 000
Полуфиналисты: € 2 000 
1/4 финала: € 1 000 
1/8 финала: € 500 
1/16 финала: € 150 
Максимальный брейк: € 1 500 
Высший брейк: € 1 000 
Общий призовой фонд: € 24 900

Результаты

1/32 финала 
Матчи до 3 побед.

 Райан Дэй 3:0 Рене Шойрер  
 Ханс Нирнбергер 3:1 Фил Барнс  
 Эндрю Хиггинсон 3:0 Петер Хабенбахер  
 Дэйв Харольд 3:0 Доминик Шерюбль  
 Джо Перри 3:0 Кевин Хельбиг  
 Ханс Бланкерт 2:3 Крис Макбрин  
 Дэниел Уэллс 3:0 Михал Эберт  
 Рики Уолден 3:0 Йозеф Кершбаумер  
 Адам Стефанов 3:0 Эмад Еаса  
 Том Форд 3:0 Петер Пертиллер  
 Шахар Руберг 3:0 Эмануэль Штегмайер  
 Грэм Дотт 3:0 Максимилиан Тюрр  
 Джадд Трамп 3:0 Кристиан Хакль  
 Род Лоулер 3:0 Кшиштоф Вробель  
Йоахим Гантнер 1:3 Феликс Плешек  
 Марк Уильямс 3:0 Кристиан Ринг  

 Шон Мёрфи 3:1 Кристиан Хохмайер  
 Михал Зелински 3:0 Рихард Корнбергер  
 Доминик Дэйл 3:1 Петер Ланцерсдорфер  
 Джерард Грин 3:0 Рихард Хюбль  
 Марк Кинг 3:0 Жером Лидтке  
 Шаул Элиаху 1:3 Пауль Шопф  
 Мэттью Селт 3:0 Бернхард Берндль  
 Майкл Холт 3:1 Андреас Плонер  
 Барри Хокинс 3:2 Юрген Кесселер  
 Мэттью Коуч 3:0 Патрик Розманн  
 Давид Элиаху 3:0 Герхард Энгельшальк  
 Питер Эбдон 3:0 Маркус Заллабергер  
 Стюарт Бинэм 3:0 Кристиан Бухер  
 Маркус Кэмпбелл 3:0 Санжин Кусан  
 Марк Дэвис 3:0 Михаэль Пайр  
 Нил Робертсон 3:0 Сонер Сари

Основной турнир

Сенчури-брейки 

 147, 109 Стюарт Бинэм
 147, 109, 105 Нил Робертсон
 142, 122, 108, 102, 102 Джадд Трамп
 141, 120, 115, 113 Марк Уильямс
 140, 100 Питер Эбдон
 136, 107, 102 Том Форд
 132 Доминик Дэйл
 129 Майкл Холт
 125, 115 Джо Перри
 123, 109, 106, 106, 100 Дэйв Харольд
 123,104 Эндрю Хиггинсон
 115, 101 Райан Дэй
 115, 109, 106 Марк Кинг
 115 Джерард Грин
 114, 108, 100 Шон Мерфи
 113 Маркус Кэмпбелл
 109 Барри Хокинс
 105 Рики Уолден
 103, 103, 101, 100 Грэм Дотт
 101 Марк Дэвис

Максимумы Нила Робертсона и Стюарта Бинэма не вошли в официальный список, поскольку сделаны на профессионально-любительском турнире, не входящем в официальный календарь профессионального тура. Соответственно, все остальные сенчури-брейки также не были зачтены в официальный список сотенных серий игроков.

Примечания

Ссылки 

 Austrian Open 2010 на Top-snooker 

Austrian Open
2010 год в снукере